Muna ist der Name folgender Personen:

 Alois Muna (1886–1943), tschechischer Politiker (KPTsch) und Journalist
 Ama Tutu Muna (* 17. Juli 1960), Kulturministerin Kameruns
 Bernard Muna, Vorsitzender der kamerunischen Partei Alliance of Progressive Forces

Muna ist der Name folgender Orte:
 Muna (Insel), Insel in Indonesien
 Muna (Regierungsbezirk), Regierungsbezirk in Indonesien
 Muna (Nord-Amanatun), ein Dorf im indonesischen Nord-Amanatun in Westtimor
 Muna (Ethnie), Hauptbevölkerung auf der gleichnamigen indonesischen Insel
 Muna (Sprache), ihre Sprache
 Muna (Berg), Berg auf Alor, Indonesien
 Muna (Yucatán), Ort in Mexiko
 Municipio Muna, Verwaltungseinheit in Mexiko
 Muna (Nepal), Dorf in Nepal
 Muna (Lena), Nebenfluss der Lena in der autonomen Republik Sacha, Russland
 Muna (Umba), Nebenfluss der Umba in der Oblast Murmansk, Russland
 Burgwald (Ortsteil), ehemals Muna oder Industriehof, Ortsteil der Gemeinde Burgwald im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Breitefeld (Münster), Ortsteil der Gemeinde Münster (Hessen), ehemaliges Munitionslager

Die Abkürzung Muna steht für:
 Munitionsanstalt

MUNA